Péter Forgács ist der Name folgender Personen:

* Péter Forgács (Medienkünstler) (* 1950), ungarischer Medienkünstler und Filmemacher
 Péter Forgács (Schauspieler) (* 1957), ungarischer Schauspieler, Musiker und Regisseur